Reitdiep (diep), een diep (deels gegraven waterloop) in Groningen
Reitdiep (waterschap), een voormalig waterschap
Reitdiep (buurt), een wijk in de stad Groningen